Роман Гонсалес  — никарагуанский боксёр.
 Роман Гонсалес  — аргентинский баскетболист, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр — 2008.